Chipe de garganta negra puede referirse a:

 Dendroica nigrescens, ave parúlida.
 Dendroica virens, ave paseriforme.